L'Open d'Irlande du Nord 2020, tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2020-2021 de snooker, s'est déroulé du 16 au 22 novembre 2020 à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre. Il est parrainé par le groupe Matchroom Sport, société britannique de promotion d'événements sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Habituellement tenue à Belfast, l'épreuve est délocalisée à la Marshall Arena de Milton Keynes en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce tournoi se présente comme la deuxième épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2020-2021 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Angleterre, il se poursuivra en décembre avec l'Open d'Écosse et se terminera en février 2021 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Alex Higgins (en anglais Alex Higgins Trophy), nom donné en souvenir du double champion du monde nord-irlandais décédé en 2010.

Judd Trump est le double tenant du titre, étant donné qu'il a remporté les deux dernières éditions, battant à chaque fois Ronnie O'Sullivan en finale. Il est en course pour devenir le premier joueur à gagner trois éditions consécutives d'un même tournoi classé, depuis Stephen Hendry  au championnat du Royaume-Uni entre 1994 et 1996.

Deux joueurs amateurs nord-irlandais ont obtenu des wildcards (invitations) pour participer au tournoi. Il s'agit de Patrick Wallace et Declan Lavery.

Faits marquants 
Trois joueurs se sont retirés du tournoi puisqu'ils ont été testés positifs à la Covid-19. Il s'agit de Tian Pengfei, Declan Lavery et Riley Parsons.

Judd Trump réalise le cinquième break maximum de sa carrière lors de son match du deuxième tour face au joueur Chinois Gao Yang. Trump déclare que ce 147 est aussi spécial que les autres qu'il a réalisés par le passé, car il a ressenti de la nervosité même en l'absence de public.

Pour la troisième année consécutive, la finale voit s'affronter Judd Trump et Ronnie O'Sullivan. L'histoire s'est répétée puisque Trump a remporté le tournoi pour la troisième fois de suite, dominant O'Sullivan 9 manches à 7, le même score que lors des deux dernières finales.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 

147, 128, 127, 115, 112, 109, 105, 103, 101  Judd Trump
144, 130  John Higgins
142  Anthony McGill
141  Ashley Carty
137, 125, 103  Yan Bingtao
135, 135, 127, 112  Kurt Maflin
135  Kyren Wilson
134, 130, 118, 101  Ben Woollaston
134, 109, 109, 100  Zhao Xintong
133  Luca Brecel
133  Chang Bingyu
133  Mark Williams
130, 125, 111  Mark Allen
130, 125, 106, 103, 102, 100  Ronnie O'Sullivan
127, 116  Patrick Wallace
122  Lee Walker
121, 107, 100  Ding Junhui
121, 106  Liang Wenbo
117, 101  Martin Gould
114  Lu Ning
113, 107  Ryan Day
109  Andy Hicks
108, 103, 101, 100  Ali Carter
104  David Grace
104  Barry Hawkins
104  Robert Milkins
103  Stephen Maguire
102  Alex Borg
102  Liam Highfield
101, 101  Ken Doherty

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Irlande du Nord 2019
 Open d'Irlande du Nord
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

2020
Snooker en 2020
Sport en Irlande du Nord en 2020